Daase ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Daase (* 1972), deutsche Germanistin
 Christopher Daase (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dase